Rezultaty Rajdu Hiszpanii (47è Rally RACC Catalunya – Costa Daurada), eliminacji mistrzostw świata w 2011 roku, który odbył się w dniach 20 października - 23 października. Była to dwunasta runda mistrzostw w tamtym roku oraz trzecia asfaltowa, a także ósma w SWRC i szósta w Production Cars WRC. Bazą rajdu były miasta Salou i Tarragona. Zwycięzcami rajdu została francusko-monakijska załoga Sébastien Loeb i Daniel Élena jadąca Citroënem DS3 WRC. Wyprzedzili oni Finów Mikko Hirvonena i Jarmo Lehtinena oraz Jarriego-Mattiego Latvalę i Miikę Anttilę. Obie te załogi jechały Fordem Fiestą RS WRC. W SWRC zwyciężyła fińska załoga Juho Hänninen i Mikko Markkula w Škodzie Fabii S2000, a w PCWRC - Szwedzi Patrik Flodin i Göran Bergsten w Subaru Imprezie WRX STi.

Rajdu nie ukończyło 14 kierowców. Francuz Sébastien Ogier (Citroën DS3 WRC) miał awarię silnika na 17. oesie, a na tym samym oesie koło stracił Brytyjczyk Matthew Wilson (Ford Fiesta RS WRC, M-Sport Ford RT). Fin Kimi Räikkönen (Citroën DS3 WRC, Ice 1 Racing) wycofał się z dalszej jazdy na 3. oesie. Z kolei na 1. oesie swój udział w rajdzie zakończył Norweg Petter Solberg (Citroën DS3 WRC, Petter Solberg World Rally Team), który urwał koło. Na 13. oesie wypadek miał Amerykanin Ken Block (Ford Fiesta RS WRC, Monster World Rally Team). Rajdu nie ukończyli również między innymi: Portugalczycy Armindo Araújo (Mini Cooper WRC, na 13. oesie) i Bernardo Sousa (Ford Fiesta S2000, 11. oes) oraz Hiszpan Xavier Pons (Mitsubishi Lancer Evo X, 9. oes).

Klasyfikacja ostateczna

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja po 12 rundzie

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

Hiszpania 2011
2011
2011 w Hiszpanii